Zeslandentoernooi 2014 (mannen), een Rugby union toernooi in 2014 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2014 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2014 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2014 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2014 voor teams onder 20.